Tulare (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Tulare (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud.